Ischpelt kan verwijzen naar:

 Ischpelt, de Duitse naam van het Luxemburgse dorp Tarchamps.
 Ischpelt, de Luxemburgse naam van het Luxemburgse dorp Urspelt.